Als Schlacht von Pfeddersheim werden die folgenden kriegerischen Ereignisse bezeichnet:

 Schlacht von Pfeddersheim, 1388, im Zuge des Süddeutschen Städtekriegs 
 Schlacht von Pfeddersheim im Juli 1460, veranlasste den Badisch-Pfälzischen Krieg, siehe Mainzer Stiftsfehde
 Schlacht bei Pfeddersheim am 23./24. Juni 1525 im Zuge des 1525 wurde die Stadt im Zuge des Bauernkrieges
 Schlacht von Pfeddersheim am 10. November 1795 im Zuge des Ersten Koalitionskrieges